David Christie (1818 - 1880), homme politique canadien ;
 David Christie (1948 - 1997), chanteur français.